Кубок УЕФА по мини-футболу 2006—2007 — 6-й розыгрыш кубка. Финальный матч состоялся в Мурсии 28 апреля 2007 года между испанским «Бумеранг Интервью» и российским «Динамо» и завершился победой москвичей. Этот успех стал первым для российских клубов в истории турнира.

Этапы розыгрыша 
 Предварительный раунд (10—16 сентября 2006)
 Основной раунд (9—15 октября 2006)
 Элитный раунд (4—10 декабря 2006)
 Финал Четырёх (26—28 апреля 2007)

Предварительный раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Элитный раунд

Группа A 
 Верона, 7—10 декабря 2006

Группа B 
 Москва, 4—7 декабря 2006
Подробности матчей с участием «Динамо» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Группа C 
 Хожув, 5—8 декабря 2006

Группа D 
 Будапешт, 7—10 декабря 2006

Финал Четырёх 
 Мурсия, 26—28 апреля 2007

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2006—2007 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2006—2007 на RSSSF

Кубок УЕФА по мини-футболу